Vale do Paraíso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vale do Paraíso (kommun), Rondônia,

Portugal 

 Vale do Paraíso (freguesia), Lissabon, Azambuja, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar